

Брусник — село в Перницькій області. Входить до складу общини Брезник.

Брусник — село в громаді Србац регіону Баня-Лука.

Брусник — село в общині Бітола.
 Брусник — село в общині Неготино.

Брусник — село в общині Вучитрн Косовськомітровацького округу.
 Брусник — село в общині Заєчар Заєчарського округу.
 Бруснік — село в общині Іваніца Моравичського округу.

Брусник — село в Пожезько-Славонській жупанії у складі міста Пакраць.
 Бруснік — острів в Адріатичному морі.